Laut verkünde unsre Freude до мажор, К.623, также известная как Маленькая масонская кантата — кантата австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

История 

С 14 декабря 1784 года Моцарт был членом венской масонской ложи «Zur Wohltatigkeit» («К благотворительности»), в которую вступил по рекомендации Эмануэля Шиканедера, а к 1785 году уже получил степень мастера-масона. С этого момента Моцарт стал писать большое количество музыки, предназначавшейся для его ложи.

15 ноября 1791 года композитор завершил работу над музыкой для кантаты, написанной им на слова Шиканедера. Тремя днями позднее, 18 ноября 1791 года сам Моцарт дирижировал на её премьере, приуроченной к освящению второго храма масонской ложи «Вновь венчанная надежда».

Именно «Laut verkünde unsre Freude» считается масонами последним прижизненным произведением композитора, поскольку её партитура, в отличие от реквиема, полностью дописана.

Оригинал рукописи хранится в архиве «Общества друзей музыки» в Вене.

Состав оркестра и строение 
Кантата состоит из хора с солистами, арии, 2 речитативов и дуэта.

Партитура кантаты включает:

 2 гобоя;
 2 валторны;
 флейту;
 струнные (2 скрипки и альт);

а также:

 мужской хор;
 2 тенора;
 бас;

Либретто

Литература 
 Геннадий Смолин. Русский Моцартеум. — Litres, 2019-06-05. — 1120 с. — ISBN 978-5-04-174931-6.

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Вольфганга Амадея Моцарта
Кантаты
Масонская музыка